patarénusok vagy másképp bogumilok
 patarénusok, a Boszniai Egyház hívei 
 patarénusok, 11. századi milánói vallásos népmozgalom